

Дравце — село в Левоцькому окрузі Пряшівського краю.
 Вельке Дравце — село в Лученецькому окрузі Банськобистрицького краю.
 Паніцке Дравце — село в Лученецькому окрузі Банськобистрицького краю.
 Шариські Дравці — село в Сабинівському окрузі Пряшівського краю.